«Поддаться искушению» () — мексиканская теленовелла 2017 года, производства продюсера Жизелль Гонзалез для телекомпании «Televisa», в главных ролях Сильвия Наварро, Габриэль Сото, Адриана Лувье и Карлос Ферро. Это была ремейком аргентинской теленовеллы «Любовь после любви». Он транслировался с 18 сентября 2017 до 11 февраля 2018 года на телеканале «Las Estrellas».

Сюжет 
Ракель и Дамиан счастливы в браке с двумя детьми. Судьба приводит Дамиана к Каролине и чувствует к ней неоспоримое влечение. Дамиан не знал, что Каролина уже была замужем за Сантьяго Альварадо, строительным архитектором, от которого у неё двое детей. Когда Ракель бросает своего сына Феде в школу, она случайно заправляет свою машину к грузовику Сантьяго, и они понимают, что их сыновья знают друг друга. Ракель добровольно платит за ущерб, но Сантьяго отказывается. Ракель настаивает и отправляется в дом Альварадо с Дамианом. Две пары становятся большими друзьями. Но желание между Дамианом и Каролиной сильнее их брачного обязательства, и оба решают обмануть своих супругов. Дамиан и Каролина попали в ужасную автомобильную аварию. Спасатели только находят серьёзно раненого Дамиана, и Каролина таинственно исчезла со сцены. В ходе расследования, проведенного полицией, Ракель и Сантьяго узнают, что их супруги являются любовниками.

В ролях 
 Сильвия Наварро — Ракель Коэн
 Габриэль Сото — Дамиан Беккер
 Адриана Лувье — Каролина Ривас
 Карлос Ферро — Сантьяго Альварадо
 Арат де ла Торре — Андрес Беккер
 Хульета Эгуррола — Мириам де Беккер
 Беатрис Морено — Ховита
 Эла Фельден — Майн Беккер Коэн
 Хулия Урбини — Долорес «Лола» Альварадо Ривас
 Луз Рамос — Лаура
 Карлос Валенсия — Висенте Ривас
 Энок Леаньо — Родольфо Руэда
 Иринео Альварес — Антонио
 Адальберто Парра — Начо
 Луис Фернандо Пенья — Агустин
 Ана Чоккетти — Азучена
 Хорхе Луис Васкес — Годой
 Мойзес Арисменди — Кристиан
 Лиз Гальярдо — Габриэла
 Херман Бракко — Федерико «Феде» Беккер Коэн
 Хосе Мануэль Ринкон — Николас «Нико» Альварадо Ривас
 Франсиско Пизанья — Хуан Дуран
 Пьер Луи — Бебо
 Андреа Герреро — Синтия
 Николь Вейл — Хульета

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Телесериалы Мексики 2017 года
Теленовеллы Televisa
Теленовеллы Мексики
Драматические телесериалы Мексики
Телесериалы на испанском языке